Las obras de arte perdidas son aquellas piezas de arte originales que alguna vez existieron, según fuentes creíbles, pero que actualmente no pueden ser localizadas en museos o colecciones privadas o de las que consta su destrucción, bien sea deliberadamente, accidentalmente o por negligencia.

El FBI de los Estados Unidos mantiene una lista pública (“FBI Top Ten Art Crimes” ) con los 10 casos más importantes de obras de arte robadas y para cuya resolución se solicita información y colaboración ciudadana. Esta lista, junto a un libro de 2006 de Simon Houpt  y varias otras listas de medios de comunicación han perfilado las pérdidas pendientes más significativas.

Destacados episodios de pérdida de obras de arte 

Destrucción aqueménida de Atenas, 480 a. C.
Incendio de Persépolis, 330 a. C.
Terremoto de Rodas, 226 a. C.
Destrucción de Cartago, 149 a. C.
Destrucción de Corinto, 146 a. C.

Naufragio de Anticitera (86-50 a. C)
Saqueo de Roma, 24 de agosto de 410
 Incendio del Palacio de Lauso (Constantinopla), 475
Disturbios de Niká, Constantinopla, 13 de enero de 532
Iconoclasia bizantina 
Primer período iconoclasta: 730-787
 Segundo período iconoclasta: 814-842

Destrucción de la ciudad palatina de Medina Azahara, Córdoba, 1010
 Incidente Jingkang (saqueo de Kaifeng), 9 de enero de 1127

Saqueo de Bagdad, 1258
 Destrucción de la Casa de la Sabiduría,1258
Saqueo de Constantinopla, 12-15 de abril de 1204

Hogueras de las vanidades, Florencia, 7 de febrero de 1497
Saco de Roma, 6 de mayo de 1527
 Furia iconoclasta, 1522–99 
Beeldenstorm, 1566
 "Stille beeldenstorm" ("Beeldenstorm Silencioso") de Amberes, 1581 

Supresión de los monasterios de Inglaterra, Gales e Irlanda, 1534-1541
 Incendio del Palacio Ducal de Venecia, 1577
Incendio del Palacio del Pardo, 13 de marzo de 1604
El Diluvio, Polonia, 1655-1660
Bombardeo de Bruselas, 13-15 de agosto de 1695 
 Incendio del Ayuntamiento de Bruselas, 13-15 de agosto de 1695

 Expolio del Palacio El Badi, Marrakech, 1696-1706
 Incendio del Palacio de Whitehall, Londres, 4 de enero de 1698
 Incendio del Palacio de Coudenberg, Bruselas, 3 de febrero de 1731
Incendio del Alcázar de Madrid, 24 de diciembre de 1734
Terremoto de Lisboa y posterior tsunami, 1 de noviembre de 1755 
 Destrucción del Palacio de Ribeira (Lisboa)

Revolución francesa, 1789–99 
 Demolición de la Abadía de Cluny, 1791-1813
 Demolición de antiguas catedrales medievales: catedral de Cambrai, catedral de Lieja, catedral de Arras, catedral de Brujas, catedral de Avranches
Guerras y saqueo napoleónico de Europa
 Remoción de los mármoles del Partenón (Mármoles de Elgin), Atenas, 1801–1805
 Incendio de la Basílica de San Pablo Extramuros, Roma, 15 de julio de 1823
Incendio del Parlamento del Reino Unido, Londres, 16 de octubre de 1834
 Destrucción del Antiguo Palacio de Verano, afueras de Pekín, 18–21 de octubre de 1861
Comuna de París, 18 de marzo-28 de mayo de 1871 
 Incendio del Palacio de las Tullerías, 23 de mayo de 1871

 Saqueo de la ciudad de Benín, 9 de febrero de 1897
Terremoto de Messina, 28 de diciembre de 1908
Primera Guerra Mundial, 28 de julio de 1914 - 11 de noviembre de 1918 
 Bombardeo de la catedral de Reims
Revolución rusa y pérdidas posteriores a la revolución, 1917 - década de 1920

Incendio del Glaspalast (Palacio de Cristal), Múnich, 6 de junio de 1931
 Expolio nazi, 1933-1945 
 Quema de obras de arte en el Departamento de Bomberos de Berlín, 20 de marzo de 1939 
 Incautaciones del Reichsleiter Rosenberg Taskforce, 1940–45 
 Incautaciones de la Agencia Mühlmann, 1939–45 
 Saqueo de Polonia, 1939–45 

Guerra civil española, 1936–39
Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939 - 2 de septiembre de 1945 
Blitz, 7 de septiembre de 1940 - 21 de mayo de 1941
 Destrucción de la Abadía de Montecassino, 1944
 Bombardeo de la Capilla Ovetari, 11 de marzo de 1944
Bombardeo de Dresde, febrero de 1945
Batalla de Manila, 3 de febrero - 3 de marzo de 1945
 Incendio de Schloss Immendorf, Austria, mayo de 1945
Incendio de la Flakturm Friedrichshain, Berlín, mayo de 1945
 Saqueo soviético, 1939–1945

Inundación de Florencia, 4 de noviembre de 1966
Revolución Cultural china, 1966-1976
Incendio del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, 8 de julio de 1978
Coche-bomba en la Galería Uffizi, Florencia, 27 de mayo de 1993
 Destrucción de los Budas de Bāmiyān, 2001
Ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Nueva York
Obras de arte dañadas o destruidas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001
Guerra de Irak de 2003-2011
Saqueo del Museo Nacional de Irak, del 8 al 12 de abril de 2003

Incendio del Museo Nacional de Brasil, 2 de septiembre de 2018

Esfuerzos de investigación y recuperación 
El Art Loss Register es una base de datos internacional computarizada comercial que captura información sobre arte perdido y robado. Lo gestiona una empresa comercial con sede en Londres. 

En Estados Unidos el FBI mantiene el Archivo de arte robado, una base de datos sobre arte robado y propiedad cultural. 

A lo largo del tiempo se han puesto en marcha diversos proyectos de búsqueda y recuperación en respuesta a pérdidas importantes, en particular:

Programa de Monumentos, Arte y Archivos ("Monuments Men"), 1943–1946
 Oficina de Revindicación y Daños (Polonia), operado desde 1945 hasta 1951 
 Oficina del Representante del Gobierno para el Patrimonio Cultural Polaco en el Extranjero, 1991

Notables obras de arte desaparecidas

Destacadas obras de arte perdidas anteriores al siglo XVI

Destacadas obras de arte perdidas del siglo XVI

Destacadas obras de arte perdidas del siglo XVII

Destacadas obras de arte perdidas del siglo XVIII

Destacadas obras de arte perdidas del siglo XIX

Destacadas obras de arte perdidas del siglo XX

Destacadas obras de arte perdidas del siglo XXI

Lista de algunos hallazgos notables

Véase también 
 Pinturas perdidas de la Colección Real española 
Obras de arte dañadas o destruidas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001
 Película perdida 
 Obra perdida (obra escrita) 
 Tesoros desaparecidos

Notas

Referencias

Bibliografía 

Adams, Robert (1980). The Lost Museum: Glimpses of Vanished Originals. Viking Press. ISBN 0-670-44107-4.
Flick, Gert-Rudolf (2003). Missing Masterpieces: Lost Works of Art, 1450–1900. Merrell. ISBN 1-85894-197-0.
Gamboni, Dario (1997). The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-316-1.
Houpt, Simon (2006). Museum of the Missing: The High Stakes of Art Crime. Key Porter Books.
Lambourne, Nicola (2001). War Damage in Western Europe: The Destruction of Historic Monuments During the Second World War. Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1285-8

LaFarge, Henry Adams (ed.) (1946). Lost Treasures of Europe: 427 Photographs. Pantheon.

Simpson, Elizabeth (1997). The Spoils of War--World War II and Its Aftermath: The Loss, Reappearance, and Recovery of Cultural Property. Harry N. Abrams, Inc., and The Bard Graduate Center. ISBN 0-8109-4469-3.
Stockdale, James (1872). Annales Caermoelenses or Annals of Cartmel. London: Simpkin, Marshall & Company. pp. 425–429. Annales Caermoelensis
Strong, Roy (1990). Lost Treasures of Britain: Five Centuries of Creation and Destruction. Viking. ISBN 978-0-670-83383-2.

Enlaces externos 

Obras de arte perdidas
Cuadros perdidos
Esculturas perdidas
Saqueos